Fresnes-sous-Coucy
Fresnes (Côte-d'Or)
Fresnes (Loir-et-Cher)
Fresnes (Val-de-Marne)
Fresnes (Yonne)
ook:
Fresnes-au-Mont, Meuse
Fresnes-en-Saulnois, Moselle
Fresnes-en-Tardenois, Aisne
Fresnes-en-Woëvre, Meuse
Fresnes-lès-Montauban, Pas-de-Calais
Fresnes-Mazancourt, Somme
Fresnes-sur-Apance, Haute-Marne
Fresnes-sur-Escaut, Nord
Fresnes-sur-Marne, Seine-et-Marne
Fresnes-Tilloloy, Somme

 gemeenten met de naam Fresne (doorverwijspagina)
 gemeenten met de naam Le Fresne (doorverwijspagina)